Горизонта́ль может означать:
 Горизонталь — любое из направлений, перпендикулярных вектору силы тяжести в данной точке.
 Горизонталь — прямая, параллельная горизонтальной плоскости проекции в начертательной геометрии.